Uciekinier – tytuł powieści Stephena Kinga wydanej pod pseudonimem Richard Bachman
 Uciekinier – film z 1967 roku
 Uciekinier – film z 1987 roku
 Uciekinier – film dokumentalny z 2006 roku o brawurowej ucieczce Polaków (w tym Kazimierza Piechowskiego) z niemieckiego obozu Auschwitz
 Uciekinier – film z 2012 roku